Зиссерман — фамилия. Известные носители:

 Зиссерман, Арнольд Львович (1824—1897) — русский писатель.
 Зиссерман, Карл Львович (?—1888) — губернатор Ставропольской губернии, губернатор Тифлисской губернии.
  — британский учёный.